Middot ( „Maße“) bezeichnet:
 die 13 Formen der Gnade Gottes, benannt in Ex 34.6-7 und Teil der jüdischen Liturgie, siehe Schelosch Esre Middot
 den 10. Traktat in der Ordnung Kodaschim in Talmud und Mischna, siehe Middot (Mischnatraktat)
 Gruppen von Regeln zur Auslegung der Bibel als Teil rabbinischer Hermeneutik, nämlich
 die 7 Middot des Hillel
 die 13 Middot des Rabbi Jischmael
 die 32 Middot des Elieser ben Jose ha-Gelili

Außerdem ist The Tractate Middoth der Titel einer Geistergeschichte von Montague Rhodes James.

Siehe auch
 Mittelpunkt (Schriftzeichen) (•)